Alan Winstanley – produttore discografico britannico
 Gerrard Winstanley – religioso e politico britannico
 Matthew Winstanley – pilota motociclistico inglese
 Neil Winstanley – ex calciatore sudafricano